

Geografia
 Pennsylvania, uno degli Stati Uniti d'America
 Pennsylvania, un comune del South Gloucestershire in Gran Bretagna
 Pennsylvania, un quartiere suburbano di Exeter, Inghilterra
 Pennsylvania Avenue, strada di Washington, D.C. dove è sita la Casa Bianca

Trasporti

Ferroviari 
 Pennsylvania Railroad, grossa rete ferroviaria degli Stati Uniti d'America, fondata nel 1846
 "Pennsylvania", soprannome dato al  rodiggio 6-4-4-6 di locomotive a vapore americane

Marittimi
 SS Pennsylvania (1872), nave da carico e passeggeri di 3.104 tonnellate dellAmerican Line, varata nel 1972
 SS Pennsylvania (1896), una nave mista merci-passeggeri di 12.891 tonnellate appartenente alla Hamburg-America Line e varata nel 1896
 SS Pennsylvania (1929), un transatlantico da 20.526 tonnellate costruito per la Panama Pacific Line e varato nel 1929; successivamente chiamata SS Argentina.

Musica
 Pennsylvania, album discografico del 1998 inciso dal complesso Pere Ubu.
 "Pennsylvania", canzone dei Bloodhound Gang dedicata all'omonimo stato.
 "PEnnsylvania 6-5000", numero telefonico dell'omonimo Hotel in New York che ispirò a Glenn Miller 5 delle sue più famose canzoni scritte da Jerry Gray e da Carl Sigman.

Altro
 Università di Pennsylvania, una delle università degli studi degli Stati Uniti d'America facente parte della cosiddetta Ivy League e sita a Filadelfia nello stato di Pennsylvania;
Pennsylvania, una classe di 6 incrociatori della Marina statunitense, varati agli inizi del XX secolo; 
 La USS Pennsylvania (BB-38) era una corazzata della United States Navy, la capoclasse delle due navi classe Pennsylvania (varata nel 1915). 
Pennsylvaniano periodo geologico dell'era del carbonifero che prende il nome dalla Pennsylvania ove sono diffuse le rocce sue tipiche;
The Pennsylvania Pit Bulls, una squadra statunitense di pallacanestro fondata nel 2004;
Pennsylvania Dutch, discendenti di popoli di lingua germanica che, provenienti prevalentemente dalla Germania e dai Paesi Bassi, all'inizio del XIX secolo emigrarono verso gli USA, in particolar modo in direzione della Pennsylvania.